Bisdorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Ortsteil Bisdorf der Gemeinde Borne in Sachsen-Anhalt
 Ortsteil Bisdorf der Gemeinde Eixen in Mecklenburg-Vorpommern
 Bisdorf auf Fehmarn, Ortsteil der Stadt Fehmarn in Schleswig-Holstein
 Ortsteil Bisdorf der Gemeinde Groß Mohrdorf in Mecklenburg-Vorpommern
 Bisdorf (Königslutter am Elm), Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm in Niedersachsen
 Ortsteile Groß und Klein Bisdorf der Gemeinde Süderholz in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Biesdorf
 Bißdorf